Длуги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Длуги, Виталий Аронович (1934—1990) — советский художник-график, живописец.
 Длуги, Максим Александрович (род. 1966) — американский шахматист, гроссмейстер.